Il singolare dell'Abierto Mexicano Telcel 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Émilie Loit era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato

Flavia Pennetta ha vinto in finale 6–0, 4–6, 6–1, contro Alizé Cornet.

Teste di serie

  Flavia Pennetta (campione)
  Alizé Cornet (finale)
  Klára Zakopalová (secondo turno)
  Martina Müller (primo turno)

 Sara Errani (secondo turno)
 Yvonne Meusburger (secondo turno)
 Kaia Kanepi (semifinali)
 Edina Gallovits (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Abierto Mexicano Telcel 2008